Francesco Patrizi (1266-1328) – sacerdote servita italiano, beato
 Francesco Patrizi (1413-1492) – vescovo cattolico e umanista italiano
 Francesco Patrizi (1529-1597) – filosofo e scrittore italiano